Muscat steht für:
 Maskat, Hauptstadt des Oman (engl. Schreibung)
 Muskateller, ein Sammelbegriff verschiedener Rebsorten (wie z. B. Muscat Bleu)

Muscat ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Muscat (* 1984), maltesischer Fußballspieler
 Angelo Muscat (1930–1977), maltesischer Schauspieler
 Charles Muscat (1963–2011), maltesischer Fußballspieler
 Danica Muscat (* 1996), maltesische Sängerin und Songwriterin
 Emma Muscat (* 1999), maltesische Popsängerin
 Emmanuel Muscat (* 1984), maltesischer Fußballspieler
 Jessica Muscat (* 1989), maltesische Sängerin
 Joseph Muscat (* 1974), maltesischer Politiker
 Kevin Muscat (* 1973), australischer Fußballspieler
 Mario Muscat (* 1976), maltesischer Fußballspieler
 Meta Muscat (1903–1978), deutsche Malerin
 Michelle Muscat (* 1974), maltesische Politikerin
 Philip Muscat (1930–2010), maltesischer Politiker
 Roderick Muscat (* 1986), maltesischer Radsportler

Siehe auch:
 Muskat